Vernouillet, commune française d'Eure-et-Loir
 Vernouillet, commune française des Yvelines.

Quartier et rue Vernouillet, commune française de Reims.